Edificis: Montsec de Pedroneta, masia d'Àger (la Noguera).
 Orografia:
 Serra del Montsec, serralada calcària repartida entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà.
 Montsec d'Ares, sector central de la Serra del Montsec.
 Montsec de Rúbies, serra entre el congost dels Terradets (Noguera Pallaresa) i la Serra de Comiols.
 Montsec d'Estall, serra de la comarca aragonesa de la Baixa Ribagorça.
 Montsec de Garreta, muntanya de 1.221 metres al municipi d'Àger (la Noguera).
 Montsec de Calafí, serra d'Àger (la Noguera).
 Montsec de Badià, serra d'Àger (la Noguera).
 Montsec d'Alzina, serra del municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) 
 Montsec d'Alsamora, serra a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Montsec de Sant Esteve, serra de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Montsec de Castellnou, serra de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)

Etimologia de Montsec 
Se sol dir, erròniament, que Montsec té una etimologia semblant a la de la serra del Cis, perquè Cis vindria de *cisum 'tallat', i séc vol dir 'plec' o 'solc', i per extensió 'tall', de manera que cis i séc venen a dir el mateix. De la mateixa manera, també se sent a dir, en alguns parlants, que Montsec ve de *monte sectus que voldria dir 'muntanya tallada'.

En el primer cas, aquest cisum no té explicació (en tot cas el ll. MONTEM SCISSUM 'muntanya tallada', participi del verb SCINDERE 'fendre', 'tallar en dues parts'). En el segon cas, tan sols hem de precisar que el ll. sectus, -a, -um és un pp. que vol dir sec. SECTIO (sectio, -onis) vol dir veritablement 'tall'; però això ja no té res a veure amb el Montsec.

En la majoria dels casos, esbrinar l'origen dels noms és una feina àrdua, de vegades incerta; però també cal dir que en alguns casos és francament simple. Montsec podria violer dur que el nom indica: una muntanya seca.

Montsec prové, com bé diuen Alcover-Moll, en el Diccionari català-valencià-balear, del llatí MONTE SICCU 'muntanya seca'. Joan Coromines confirma en l'Onomasticon cataloniae que l'etimologia "s'explica perquè són muntanyes seques relativament i de poca vegetació, en relació, evidentment, amb altres serres veïnes de vegetació molt més abundant".